Hășmaș ist der Name 

 mehrerer Orte in Rumänien:
 Hășmaș (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Hășmaș (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 eines Gebirges in Rumänien:
 Hășmaș-Gebirge, Teil der Ostkarpaten